Dessewffy-kastély, Gávavencsellő
 Dessewffy-kastély, Nyírtelek
 Dessewffy-kastély, Tiszavasvári
 Dessewffy-kastély, Tolcsva

Külföldön
 Dessewffy-kastély, Krivány
 Dessewffy-kastély, Vörösalma

Lásd még
 Rákóczi–Dessewffy-kastély